Открытый чемпионат Люксембурга 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Турнир-2010 является 15-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Люксембурге с 16 по 24 октября 2010 года. Турнир являлся одним из последних соревнований WTA в Европе в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Дементьева (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Юлия Гёргес во второй раз выходит в финалы турниров подобного уровня. Впервые в профессиональной карьере ей удаётся выйти в финал турнира на хардовом покрытии и лишь во второй раз это турнир в зале.
 Роберта Винчи в четвёртый раз в карьере выходит в финалы турниров подобного уровня. Впервые это турнир в зале и на хардовом покрытии. Всего же за карьеру это пятый финал итальянки на харде и четвёртый в зале.
 Роберта Винчи в третий раз побеждает на соревнованиях подобного уровня и впервые это турнир в азле на хардовом покрытии.

Парный разряд

Факты 
 Ивета Бенешова и Барбора Заглавова-Стрыцова выходят в свой 8-й совместный финал.
 Татьяна Гарбин и Тимея Бачински выходят в свой 10-й совместный финал (также ещё в одном они играли друг против друга).
 Татьяна Гарбин и Тимея Бачински выигрывают свой третий совместный титул на соревнованиях подобного уровня и впервые это турнир на хардовом покрытии в зале.

См. также 
 Открытый чемпионат Люксембурга по теннису
 WTA Тур 2010
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Люксембург
Теннис
Октябрь 2010 года
2010